Oposição (política) —  grupo com ideias contrárias ao governo
 Oposição (astronomia) —  refere-se ao momento em que dois corpos estarão alinhados num ângulo de 180° em relação ao observador
 Oposição (xadrez) —  ocorrência no jogo de xadrez
 Oposição (direito) —  conceito jurídico do Código de Processo Civil Brasileiro
 Oposição (fonologia) —  relação entre dois fonemas que evocam, na mente, duas imagens distintas
 Oposição (Registro de Marca) — Peça pela qual um terceiro apresenta suas razões para o indeferimento do pedido formulado pelo titular.

Ver também 
 Prefixos de oposição

Desambiguação